Аспрен (; ум. ок. 79 года) — святой, первый епископ Неаполя. День памяти — 3 августа.

Святой Аспрен был родом из Неаполя, приходился родственником святой Кандиде. Согласно житию святого Афанасия II Неапольского (кон. IX — нач. X в.) Аспрен был исцелён и крещён святым апостолом Петром, который около 43 года поставил его первым епископом Неаполя. Однако по мнению ряда исследователей наиболее вероятным временем жизни Аспрена является первая половина III века.

В Неаполе имеется храм, освящённый в его честь — . Мощи святого находятся в неаполитанском соборе Святого Януария.

Примечания

Ссылки 
 Аспрен // Православная энциклопедия
 St Aspren

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Кампании
Христианские святые I века
Епископы Неаполя